Di seguito una lista di asteroidi dal numero 475001 al 476000 con data di scoperta e scopritore.

475001-475100 

|-
|475001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475016 - ||  ||  || CSS
|-
|475017 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|475018 - ||  ||  || NEAT
|-
|475019 - ||  ||  || NEAT
|-
|475020 - ||  ||  || NEAT
|-
|475021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475023 - ||  ||  || CSS
|-
|475024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475029 - ||  ||  || CSS
|-
|475030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475036 - ||  ||  || CSS
|-
|475037 - ||  ||  || CSS
|-
|475038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475044 - ||  ||  || CSS
|-
|475045 - ||  ||  || CSS
|-
|475046 - ||  ||  || CSS
|-
|475047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475059 - ||  ||  || CSS
|-
|475060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475077 - ||  ||  || NEAT
|-
|475078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475079 - ||  ||  || CSS
|-
|475080 Jarry ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|475081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

475101-475200 

|-
|475101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475109 - ||  ||  || CSS
|-
|475110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475117 - ||  ||  || CSS
|-
|475118 - ||  ||  || CSS
|-
|475119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475130 - ||  ||  || CSS
|-
|475131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475141 - ||  ||  || CSS
|-
|475142 - ||  ||  || CSS
|-
|475143 - ||  ||  || CSS
|-
|475144 - ||  ||  || CSS
|-
|475145 - ||  ||  || CSS
|-
|475146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475158 - ||  ||  || CSS
|-
|475159 - ||  ||  || LONEOS
|-
|475160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475169 - ||  ||  || CSS
|-
|475170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475171 - ||  ||  || CSS
|-
|475172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475173 - ||  ||  || CSS
|-
|475174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475181 - ||  ||  || CSS
|-
|475182 - ||  ||  || NEAT
|-
|475183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475185 - ||  ||  || CSS
|-
|475186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475190 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475191 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475192 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475193 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475194 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475195 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475196 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475197 - ||  ||  || CSS
|-
|475198 - ||  ||  || CSS
|-
|475199 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|475200 - ||  ||  || LONEOS
|-
|}

475201-475300 

|-
|475201 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|475202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475204 - ||  ||  || CSS
|-
|475205 - ||  ||  || CSS
|-
|475206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475213 - ||  ||  || CSS
|-
|475214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475232 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475233 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475234 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|475235 - ||  ||  || CSS
|-
|475236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475254 - ||  ||  || CSS
|-
|475255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475262 - ||  ||  || CSS
|-
|475263 - ||  ||  || CSS
|-
|475264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475265 - ||  ||  || CSS
|-
|475266 - ||  ||  || CSS
|-
|475267 - ||  ||  || CSS
|-
|475268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475279 - ||  ||  || CSS
|-
|475280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475282 - ||  ||  || CSS
|-
|475283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475292 - ||  ||  || CSS
|-
|475293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

475301-475400 

|-
|475301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475304 - ||  ||  || Calvin College
|-
|475305 - ||  ||  || CSS
|-
|475306 - ||  ||  || CSS
|-
|475307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475318 - ||  ||  || CSS
|-
|475319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475344 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|475345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475354 - ||  ||  || CSS
|-
|475355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475375 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|475376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475388 - ||  ||  || CSS
|-
|475389 - ||  ||  || LONEOS
|-
|475390 - ||  ||  || NEAT
|-
|475391 - ||  ||  || CSS
|-
|475392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475396 - ||  ||  || CSS
|-
|475397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

475401-475500 

|-
|475401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475410 - ||  ||  || CSS
|-
|475411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475414 - ||  ||  || NEAT
|-
|475415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475423 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|475424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475426 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|475427 - ||  ||  || NEAT
|-
|475428 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|475429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475430 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|475431 - ||  ||  || NEAT
|-
|475432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475435 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|475436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475438 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|475439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475444 - ||  ||  || CSS
|-
|475445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475451 - ||  ||  || CSS
|-
|475452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475463 - ||  ||  || LONEOS
|-
|475464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475484 - ||  ||  || CSS
|-
|475485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475498 - ||  ||  || CSS
|-
|475499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

475501-475600 

|-
|475501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475514 - ||  ||  || CSS
|-
|475515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475517 - ||  ||  || CSS
|-
|475518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475519 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475520 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475521 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475530 - ||  ||  || CSS
|-
|475531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475534 - ||  ||  || NEAT
|-
|475535 - ||  ||  || CSS
|-
|475536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475551 - ||  ||  || NEAT
|-
|475552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475561 - ||  ||  || NEAT
|-
|475562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475564 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|475565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475572 - ||  ||  || CSS
|-
|475573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

475601-475700 

|-
|475601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475622 - ||  ||  || CSS
|-
|475623 - ||  ||  || LONEOS
|-
|475624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475629 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|475630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475631 - ||  ||  || CSS
|-
|475632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475695 - ||  ||  || NEAT
|-
|475696 - ||  ||  || San Marcello
|-
|475697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

475701-475800 

|-
|475701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475708 - ||  ||  || Rose, A. E., Becker, A. C.
|-
|475709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475714 - ||  ||  || CSS
|-
|475715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475750 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|475751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475755 - ||  ||  || CSS
|-
|475756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475781 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|475782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475783 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|475784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

475801-475900 

|-
|475801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475802 Zurek||  ||  || Balam, D. D.
|-
|475803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475829 - ||  ||  || CSS
|-
|475830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475868 - ||  ||  || NEAT
|-
|475869 - ||  ||  || NEAT
|-
|475870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475878 - ||  ||  || NEAT
|-
|475879 - ||  ||  || NEAT
|-
|475880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475882 - ||  ||  || CSS
|-
|475883 - ||  ||  || CSS
|-
|475884 - ||  ||  || CSS
|-
|475885 - ||  ||  || LONEOS
|-
|475886 - ||  ||  || CSS
|-
|475887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475888 - ||  ||  || CSS
|-
|475889 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|475890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475898 - ||  ||  || CSS
|-
|475899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

475901-476000 

|-
|475901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475913 - ||  ||  || CSS
|-
|475914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475915 - ||  ||  || CSS
|-
|475916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475927 - ||  ||  || NEAT
|-
|475928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475929 - ||  ||  || NEAT
|-
|475930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475932 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|475933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475950 - ||  ||  || CSS
|-
|475951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475952 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|475953 - ||  ||  || CSS
|-
|475954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475970 - ||  ||  || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
|475971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475975 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|475976 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|475977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475979 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|475980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475985 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|475986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475987 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|475988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|475991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475992 - ||  ||  || LONEOS
|-
|475993 - ||  ||  || Sárneczky, K., Kiss, L.
|-
|475994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475995 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|475996 - ||  ||  || CSS
|-
|475997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|475998 - ||  ||  || LONEOS
|-
|475999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|476000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0475001